Sarah Morales est un personnage de fiction de la série télévisée américaine New York 911 incarné par Lisa Vidal.

Biographie 

Elle est médecin urgentiste à l'hôpital de La Pitié à New York. C'est une femme appréciée par ses collègues, qui aime beaucoup son métier et veut d'ailleurs toujours évoluer.
 
Elle est amoureuse du secouriste Monte « Doc » Parker alors que Carlos Nieto, le collègue de Monte « Doc » Parker, l'a séduite.

Monte « Doc » Parker et Sarah vont vivre ensemble chez Monte « Doc » Parker.
  
Un poste très important vient d'être proposé à Sarah Morales, dans un hôpital d'une grande ville.

Elle accepte le poste après en avoir parlé à Monte « Doc » Parker. Il s'aperçoit qu'il ne pourra pas supporter d'être loin de ses amis et restera à New York. Ils vont donc décider de rompre.

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais